Broken & Beautiful – album di Kate Alexa del 2006
 Broken & Beautiful – album di Suzie McNeil del 2007
 Broken & Beautiful – singolo di Kelly Clarkson del 2019